Ива́н Моли́на (; р. 16 июня 1946, Медельин, по другим источникам Богота или Масео, департамент Антьокия) — колумбийский теннисист, победитель (1974) и финалист (1977) Открытого чемпионата Франции в смешанном парном разряде.

Биография 
В 20 лет Иван Молина вышел в финал международного теннисного турнира в Гилфорде (Великобритания). С 1970 года молодой игрок постоянно входил в состав сборной Колумбии в Кубке Дэвиса, уже в первый сезон сыграв важную роль в её выходе в финал Южноамериканской зоны турнира. В 1972 году в Гуаякиле он выиграл любительский чемпионат Южной Америки в одиночном разряде, но в дальнейшем основные его успехи были связаны с игрой в парах, где его основным партнёром стал соотечественник Хайро Веласко. С 1973 по 1979 год Молина восемь раз пробивался в финалы турниров Гран-при в парном разряде, из них пять раз с Веласко.

Самым успешным в карьере Молины стал 1974 год. В этом году он выиграл единственный в карьере профессиональный турнир Гран-при в мужском парном разряде Открытый чемпионат Австрии), а в смешанном парном разряде вместе с Мартиной Навратиловой выиграл Открытый чемпионат Франции. Это достижение до настоящего времени не удалось повторить ни одному колумбийскому теннисисту. Ещё одним достижением Молины в этом году стала сенсационная победа сборной Колумбии в матче Кубка Дэвиса в Боготе над командой США. Молина выиграл оба своих матча в одиночном разряде — у Эрика ван Диллена в первый день матча и у Гарольда Соломона в последний, и команда Колумбии одержала победу с общим счётом 4:1 (две других победы в одиночном разряде на теми же соперниками одержал постоянный партнёр Молины в парных соревнованиях Хайро Веласко). В 1977 году Молина второй раз за карьеру вышел в финал Открытого чемпионата Франции, где на этот раз его партнёршей была румынка Флоренца Михай, но там их остановила американская пара Мэри Карильо-Джон Макинрой. Дважды за карьеру Молина играл в финалах турниров Гран-при в одиночном разряде (оба раза в 1975 году, но титула завоевать не смог. Тем не менее в рейтинге АТР он поднимался до 40-го места (высшего в истории колумбийского мужского тенниса), а до появления рейтинга, по воспоминаниям современников, котировался и более высоко. На его счету были победы над Родом Лейвером, Роем Эмерсоном, Мануэлем Орантесом, Николой Пиличем и Артуром Эшем. Лейвера и Эша Молине удалось обыграть в рамках одного турнира — Открытого чемпионата Канады 1973 года, где он дошёл до полуфинала.

Последние матчи за сборную Колумбии Иван Молина провёл в 1979 году. В общей сложности на его счету в составе сборной было 22 победы (15 в одиночном разряде) и 24 поражения (14 в одиночном разряде). Индивидуальную игровую карьеру он завершил на следующий год, свои прощальные матчи проведя у себя на родине, в Боготе.

С 1993 года Иван Молина является сотрудником Международной федерации тенниса (ITF). В его функции входят популяризация тенниса, его развитие в странах, где эта игра менее распространена, и поддержка юных дарований. Молина проживает во Флориде с женой и двумя дочерьми.

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру

Смешанный парный разряд (1+1)

Финалы профессиональных турниров за карьеру

Одиночный разряд (0+2)

Парный разряд (1+7)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Участие в финалах турниров за карьеру  в базе данных Worldwide Tennis Database (поиск по имени)

Теннисисты Колумбии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде